Осада Мантуи:
 Осада Мантуи (1630) — сражение Войны за мантуанское наследство
 Осада Мантуи (1701) — сражение Войны за испанское наследство
 Осада Мантуи (1796) — сражение Итальянской кампании
 Осада Мантуи (1799)  — сражение Войны второй коалиции